Theodardus, een middeleeuwse bisschop van Maastricht.
Theodard (Narbonne), een middeleeuwse aartsbisschop van Narbonne.
Theodard (Utrecht), een middeleeuwse bisschop van Utrecht.